Amerikai Egyesült Államok
Miami Beach (Florida)
Miami Beach (New Jersey)